Jméno Otokar Walter mělo více osobností:
 Otokar Walter st. (1863–1933) – český sochař
 Otokar Walter ml. (1890–1963) – český sochař, syn Otokara Waltera staršího